Сергей Александрович Трахимёнок (род. 7 февраля 1950, Карасук, Новосибирская область) ― писатель, доктор юридических наук, профессор. Секретарь Союза писателей Беларуси.

Биография 
Служил в армии, работал на заводе. В 1977 году окончил Свердловский юридический институт, факультет правоведения. В 1981 году ― Высшие курсы КГБ СССР в Минске. С 1990 года живет в Минске. Доктор юридических наук (1999), профессор (2003). Член Союза писателей России (1994) и Союза писателей Беларуси (1996).

В 1996—1999 гг. заведующий кафедрой правовых дисциплин Института национальной безопасности Республики Беларусь. В 1999—2000 гг. начальник Ситуационно-аналитического центра Государственного секретариата Совета безопасности Республики Беларусь. С 2005 по 2007 — заместитель директора Института госслужбы, с 2008 года ― директор НИИ теории и практики государственного управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Научные работы 
 Диссертация на соискание степени кандидата юридических наук «Организационно-правовая деятельность общественных объединений в обеспечении личной безопасности граждан». Белорусский государственный ун-т. — Минск, 1993
 Монография "Безопасность государства: методолого-правовые аспекты. Минск.: Бел.изд. Тов-во «Хата», 1997. — 192 с.
 Диссертация на соискание степени доктора юридических наук «Социально-правовые проблемы обеспечения безопасности государства (Концепция и модель правового института)». Бел.государственный ун-т. — Минск, 1998
 Более 100 публикаций в сфере правового регулирования и обеспечения безопасности социальных систем. Автор курса лекций по теории права.

Литературное творчество 
Работает в жанре приключенческого романа, детектива. Автор публицистических статей. Первые публикации в конце 1980-х в еженедельнике «Молодость Сибири». В дальнейшем печатался в журналах «Сибирские огни», «Неман», «Родник», «Немига», «Авантюрист», «Личная жизнь», «Белорусская думка» (Минск), «Роман-журнал XXI век», «Наш современник», «Дон» (Ростов-на-Дону), «Подъем» (Воронеж), «Простор» (Алма-Ата), «Ладога» (СПб), «Огни Кузбасса» (Кемерово), «Славянин» (Харьков) и др.

Библиография 
 Безопасность государства: Методологическо-правовые аспекты. ― Мн.: Бел. изд. товарищество «Хата», 1997. ISBN 985-6007-42-9
 Игры капризной дамы. Роман-трилогия. Для ст. шк. возраста. ― Мн.: Юнацтва. ― ПКИП «Асар», 1995. ― 288 с. — (Библиотека приключений и фантастики : ПФ). 10000 экз. ISBN 985-05-0186-3: Б.ц.
 Груз небесный: Повести. ― Мн.: Изд. гос. предприятие «Маст. літ.», 1998. — 250, [2] с. 2300 экз. ISBN 985-02-0221-1 (в пер.): Б.ц.
 Заказ на двадцать пятого: Роман. ― М.: Изд.-книготорговое об-ние «ЭМБ — Контур»: ТОО «Добросвет», 1999. — 296, [2] с. 5000 экз. ISBN 5-86065-071-X: Б.ц.. ― ISBN 5-7913-0030-1
 Женская логика: Пьесы и киносценарий. ― Мн.: РИФ «Ковчег», 2000. ― 163 с. 1000 экз. ISBN 985-6056-45-4: Б.ц.
 Второй уровень: Повесть и рассказы. ― Мн.: ООО «Асар», 2001. ― 332, [2] с. 1000 экз. SBN 985-6572-58-4: Б.ц.
 Миллениум в Авсюках: Святочный детектив. [Предисл. А.Письменкова]. ― Мн.: Технопринт, 2004, 1000 экз. ISBN 985-464-601-7: Б.ц.
 Эхо забытой войны: повести, рассказы, очерки. ― Мн.: Асар, 2004. — 319 с. ISBN 985-6711-15-0 (в пер.)
 Общая теория права: курс лекций. Мн., Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2006. ― 225 с. 250 экз. ISBN 985-457-660-4
 Синдром выгорания: роман, повесть. ― Минск : Мастацкая літаратура, 2007. — 364, [1] с. — (Современный белорусский детектив). ISBN 978-985-02-0892-7
 Беларусь — Турция: цивилизационные основы сотрудничества / Трахимёнок С. А. // Беларусь ― Турция: пути сотрудничества: материалы международной научно-практической конференции, 8 декабря 2009 года, г. Минск ― С. 38—42
 Диалектика игры: роман. ― Мн., Четыре четверти, 2009. — 393, [4] c. 2000 экз ISBN 978-985-6856-19-1
 Петля Морбут, или Господин Никто. ― Мн., Четыре четверти, 2009. — 99 с. ISBN 978-985-6856-47-4
 Родная крывинка. ― Мн., Харвест : Белорусский Дом печати, 2009. — 461, [3] с. — (Библиотека Союза писателей Беларуси = Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі). ISBN 978-985-16-7750-0
 Записки «черного полковника». ― Мн., Літаратура і Мастацтва, 2010. — 317, [1] с. ISBN 978-985-6941-15-6
 Российский триллер: трилогия. ― Мн., Мастацкая літаратура, 2010. — 269, [1] с. — (Современный белорусский детектив). ISBN 978-985-02-1184-2
 Чаша Петри, или Русская цивилизация: генезис и проблемы выживания. Роман. ― Мн., Літаратура і мастацтва, 2011. — 501, [2] с. — (Черная молния). ISBN 978-985-6994-63-3

Киносценарии 
 «Дело лейтенанта Приблагина», БТ. — 1995
 «Этьен», БТ, — 1998
 "Последний из группы «Джек», БТ — 2000
 «Кент», Белвидеоцентр — 2000
 «Спутники „Сатурна“, Белвидеоцентр. — 2002
 „Вспоминая Черняховского“, Беларусьфильм. — 2004
 „Лика-демебельска байка“, Беларусьфильм». — 2004
 «Чуть смелее других», Белвидеоцентр — 2006
 «Терновые венки Олимпа», Беларусьфильм. — 2010
 «Крепость над Бугом», Белвидеоцентр. — 2011
 «Уроки физиогномики». Студия СТАШ. — 2012

Награды и литературные премии 
 Медаль Франциска Скорины (2 октября 2015)
 «Золотой купидон» — национальная литературная премия 2008 года за роман «Синдром выгорания» (Беларусь)
 Лауреат литературной премии Уральского федерального округа 2012 года за роман «Чаша Петри или русская цивилизация: генезис и проблемы выживания» (Россия)
 Дипломант национального фестиваля в Бресте (Беларусь-2007) и «Бородинская осень» (Россия-2008) за сценарий к фильму «Чуть смелее других».
 Фестиваля спортивных фильмов в Липецке (Россия −2012) за сценарий фильма «Терновые венки Олимпа»
 Лауреат Всероссийской литературной премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка за 2015 год за книгу прозы «Повести разных лет».

Литература 
 Наталья Баталова. Сергей Трахимёнок: «Игры капризной дамы» — это не то, о чем вы подумали…" // Комсомольская правда, 2 февр., 1996, — С. 9.
 Жанна Лашкевич. I лёсу трэба дапамагаць // ЛІМ № 5, 30 января, — 1998. — С.10-11.
 Виктор Верстаков. Небезопасная литература // Литературная Россия, № 16. — 1998, — С. 3.
 Жанна Лашкевич. Настоящие детективы тоже вышли из гоголевской шинели // «На страже», № 39-40. — 1998. — С. 8.
 Анатолий Аврутин. Общество, как и природа не терпит пустоты… // Белоруссия. № 3, 13-15 янв., 1998. — 4.
 Любовь Шелег. Мастер острого сюжета // Хронос. № 9, 1999, — С. 4
 Алексеева Т. Синдром выгорания // Вестник БДМУ. — № 1, — 12 января. — 2009. — С. 4
 Нина Катаева. Сергей Трахимёнок: города моего сердца // Союзное вече Март 2010.
 Большакова Алла. Правда факта и поиск героя: о прозе Сергея Трахимёнка // Сибирские огни. № 2. — 2010
 Светлые справы «черных палковникау» // Мартинович А.? Lim, № 30. — 2010. С. 7
 Павлюченко О. Літаратура як сродак выхавання. // ЛіМ. 16 декабря, −2011, — С.3
 Татьяна Шипилова. Так близко, так далеко. Новосибирск // Советская Сибирь // Культура № 152. — 21. 08. 2012
 А. Лешкевич. Уроки кино и литературы // «Новокузнецк». — Новокузнецк./26/08/2012
 А. Большакова. Воображаемое и документальное: диалектика современной прозы : о творчестве Сергея Трахименка // Новая Немига литературная, 2010. ― № 2. ― С. 190―195

Примечания

Ссылки 
 Российская газета: Сергей Трахимёнок
 Сергей Трахимёнок на сайте Западная Русь
 Правда спецслужб ― о ней: Сергей Трахимёнок
 Литературная Россия: Великое противостояние разведок
 Юбилей по законам жанра
 Свой среди… своих
 С. Трахимёнок. По следам Таманцева
 Сергей Трахимёнок. Игры капризной дамы
 Сергей Трахимёнок. Синдром выгорания

Писатели XXI века
Белорусские авторы детективной и остросюжетной прозы
Юристы Белоруссии
Доктора юридических наук
Члены Союза писателей Беларуси
Журналисты газеты «Молодость Сибири»
Выпускники Уральского юридического университета
Выпускники Высших курсов КГБ СССР в Минске
Персоналии:Институт национальной безопасности Республики Беларусь